Кашмирские ворота (, або Kashmere Gate, , ) — ворота в Дели, служившие северными воротами укрепленного Старого Дели. Они были построены по проекту британского военного инженера Роберта Смита в 1835 году и названы так потому, что через них проходила дорога на Кашмир.

Сейчас по названию ворот называют и окружающую местность Северного Дели у стен Старого Дели, у них находятся Красный форт, Междугородный автовокзал, железнодорожный вокзал Олд-Дели и станция метро «Кашмирские ворота».

Когда британцы начали селиться в Дели в 1803 году, состояние стен старого города было довольно плохим, что оказалось важным во время осады Дели силами маратхов в 1804 году. В результате британцы усилили стены и построили новые ворота, у которых, в бывшем районе могольской знати, и начали преимущественно селиться. Ворота имели большое военное значение в сентябре 1857 года, во время осады Дели британскими войсками в течение Восстания сипаев. Ворота были практически уничтожены британской артиллерией, что привело к захвату Дели, а быстро после этого и к подавлению восстания.

После 1857 район стал центром моды и торговли города, которым оставался до основания Нью-Дели в 1931 году. В 1965 году часть ворот были разрушены для прокладки автодороги, с этого же времени ворота попали под охрану археологического общества Индии.

Примечания

Ссылки 
 Achievements of Delhi’s Traffic Planners

История Индии
Архитектура Индии